

Sigle 
 Public Radio Exchange (PRX) – radio pubblica statunitense

Codici 
 PRX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Cox Field di Paris (Texas) (Stati Uniti)